Lowig ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Lowig (* 1902–?), deutscher Hochschullehrer sowie Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim
 Georg Lowig (1888–1967), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern und Landrat